Kullander är ett efternamn som bärs av:
 Anders Kullander, svensk präst
 Berit Kullander, norsk skådespelare, dansare och sångare
 Fang Fang Kullander, kinesisk-svensk biolog
 Henrik Kullander, svensk författare
 Stig Kullander, svensk läkare
 Sven O. Kullander, svensk biolog 
 Sven Kullander, svensk fysiker
 Tiantian Kullander, kinesisk It-entreprenör